Clan Akamatsu (赤松氏), clan japonais ;
 Akamatsu Norimura (赤松 則村?) (1277-1350), chef du clan Akamatsu ;
 Akamatsu Masanori (赤松 政範?) (?-1577), chef du clan Akamatsu ;
 Akamatsu Mitsusuke (赤松 満祐) (1381-1441) ;
 Akamatsu Norifusa (赤松 則房?) (1559-1598) ;

 Hirotaka Akamatsu (赤松 広隆) (1948-), homme politique japonais, membre du Parti démocrate du Japon ;
 Kaname Akamatsu (1896-1974), économiste auteur de la théorie du vol d'oies sauvages sur l'industrialisation des pays en voie de développement ;
 Ken Akamatsu (赤松 健) (1968-), mangaka ;
 Masato Akamatsu (赤松 真人) (1982-), un voltigeur de baseball ;
 Rinsaku Akamatsu ( (赤松麟作) (1878-1953), peintre japonais ;